SWG peut faire référence à :
 Star Wars Galaxies, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur sorti en ,
 Standard Wire Gauge, unité de mesure britannique pour le diamètre des câbles électriques,
 *